IBF kan syfta på 

 IBF – tidigare namnet på det internationella styrande organet för badminton, se International Badminton Federation
 IBF –  högsta styrande organisationen för bandy i världen åren 1957–2001, se International Bandy Federation
 IBF – en internationell boxningsorganisation, se International Boxing Federation